A70 är en motorväg i Bayern i Tyskland. Den går mellan Werneck i väst och Bayreuth i öst.

Trafikplatser

|}

A070
A070